Louise van Baden (1779-1826), dochter van erfprins Karel Lodewijk van Baden en tsarina van Rusland
Louise van Baden (1811-1854), dochter van groothertog Karel van Baden